Pniewy (gemeente in powiat Szamotulski), een gemeente in het Poolse woiwodschap Groot-Polen, in powiat Szamotulski
 Pniewy (Groot-Polen), een dorp in het Poolse woiwodschap Groot-Polen, in powiat Szamotulski
 Pniewy (gemeente in powiat Grójecki), een gemeente in het Poolse woiwodschap Mazovië, in powiat Grójecki
 Pniewy (Mazovië), een dorp in het Poolse woiwodschap Mazovië, in powiat Grójecki
 Pniewy (Koejavië-Pommeren), een dorp in het Poolse woiwodschap Koejavië-Pommeren, in powiat Źniński